SSJS peut désigner :
Société suisse des Journées de Soleure
Sous-section jugeant seule au Conseil d'État français